Chams al-Ma`âlî Qâbûs ben Wuchmagîr, prince de la dynastie persane des Ziyarides ;
 Qabus ibn Saïd al Saïd, 1940-2020, sultan d'Oman de 1970 jusqu'à sa mort.